Санта Роса, Гранха има више значења:

 Санта Роса, Гранха (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Роса, Гранха (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику